Schelfhorst (Drenthe), een buurtschap in Tynaarlo, Drenthe
Schelfhorst (Overijssel), een wijk in de stad Almelo